Karantaba steht für:

 Karantaba (Central River Region), in der gambischen Central River Region
 Karantaba (Jarra West), in der gambischen Lower River Region
 Karantaba (Kiang West), in der gambischen Lower River Region
 Karantaba (North Bank Region), in der gambischen North Bank Region